Osoby noszące nazwisko Sultonov
 Bahodirjon Sultonov (ur. 1985) – uzbecki bokser
 O‘tkir Sultonov (1939–2015) – uzbecki polityk
 Rustam Sultonov (ur. 1989) – uzbecki zapaśnik